Bruinborstkwartellijster
 Bruine kwartellijster
 Gevlekte kwartellijster
 Koperrugkwartellijster
 Nieuw-Guinese kwartellijster
 Nullarborkwartellijster
 Roodrugkwartellijster
 Westelijke kwartellijster